Octave kan syfta på:
Octave bilmotor - En bilmotor
 Octave (musikalbum) – ett musikalbum av The Moody Blues
 GNU Octave – ett datorprogram
 Nicolas François Octave Tassaert (1800–1874), fransk konstnär
 Octave Aubry (1881–1946), fransk författare
 Octave Chanute (1832–1910), amerikansk tekniker
 Octave Féré (1815–1875), fransk författare
 Octave Mirbeau (1848–1917), fransk journalist

Se även 
 Oktav (olika betydelser)